Luis Durnwalder (1941) – politico italiano, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dal 1989 al 2014
 Meinhard Durnwalder (1976) – politico italiano, senatore della XVIII legislatura